3-я армия () — итальянская армия, существовавшая во время Второй мировой войне. Армия не принимала участие в боевых действиях.

Армия была сформирована 6 июня 1940. Она располагалась в южной части Апеннинского полуострова, Сицилии и Сардинии. В её задачу входила оборона этих территорий, в случае вторжения сюда войск Союзников. 20 декабря 1940 года армия была расформирована.

Командующие армией 

 генерал Карло Гелосо (1940)

Литература 

 W. Victor Madeja — Italian Army Order of Battle: 1940—1944 — Between Fascism and Monarchy

Итальянские армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году